Goodyear – producent opon i gumy
 Goodyear – miasto w USA, w stanie Arizona, w hrabstwie Maricopa